

Toponymie 

 Luquet, commune française des Hautes-Pyrénées.
 Square Alexandre-Luquet, square du  de Paris.

Personnes 

 Alexandre Luquet, (1874-1930) syndicaliste et politicien français.
 Aimé Luquet, (1885-1978) botaniste français, cofondateur de la Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine de Montpellier
 Aude Luquet (1967-), femme politique française.
 Christophe Luquet (né en 1975), céiste français.
 Ève Luquet (née en 1954), dessinatrice et graveur française de timbres-poste.
 Georges-Henri Luquet (1876-1965), philosophe et ethnographe français, pionnier de l'étude du dessin enfantin.
 
 Pierre Luquet (né en 1975), céiste français.

Personnage 
 L'Affreux Luquet, un géant de processions et de cortèges, inauguré en 2000 à Flers Bourg (Flers-lez-Lille) et représentant Villeneuve-d'Ascq, en France.